Почтовый сбор, или почтовый тариф (почтовые тарифы) — система ставок, по которым взимается плата за пользование средствами почтовой связи, цена, устанавливаемая на услуги почтовой связи и зависящая от массы, вида и категории почтового отправления. Как правило, различаются почтовые тарифы на пересылку внутренних почтовых отправлений и международных почтовых отправлений. Система почтовых тарифов охватывает все услуги, оказываемые почтой на возмездной основе.

В некоторых странах в XVIII—XIX веках почтовый сбор (тариф) назывался «почтовой таксой». Почтовая такса тогда имела форму таблиц для подсчёта стоимости доставки почтовых отправлений в зависимости от расстояний.

Виды почтовых тарифов 
Различаются несколько видов почтовых тарифов:
 Льготный тариф — почтовый сбор размером ниже обычного. Обычно такой тариф предоставляется для массовых отправлений. Также льготный тариф может заключаться в снижении франкатуры.
 Международный тариф — совокупность всех почтовых сборов за пересылку заграничных почтовых отправлений.
 Особый тариф — почтовый сбор, взимаемый в особых случаях и отличающийся от общего тарифа.

Почтовые тарифы России и СССР 

В Советском Союзе почтовые тарифы разрабатывались Министерством связи СССР и утверждались Советом Министров СССР, при этом тарифы на международные почтовые отправления устанавливались в соответствии с международными соглашениями.

За период с 1923 года по 1991 год почтовые сборы за пересылку внутренних почтовых отправлений изменялись несколько раз.

До 1948 года взимался особый дополнительный сбор «за заказ» в отношении заказных отправлений, в частности, так называемых «особоважных» писем и пакетов (с различными вложениями), «спешных» почтовых отправлений, писем, посылаемых «с нарочным» (с доставкой по адресам на удалении от почтового отделения до 25 км), и др.

Для оплаты пересылки авиапочтой вначале действовал дополнительный авиационный сбор, но затем были введены отдельные тарифы для внутренних авиапочтовых отправлений (с 1932) и для международных авиапочтовых отправлений (с 1939). Иногда для специальных авиарейсов вводились особые расценки. Например, в 1930 и 1931 годах особый авиапочтовый сбор взимался за пересылку почты на борту дирижабля «Граф Цеппелин», в 1935 году — за пересылку почты на борту самолёта, совершающего перелёт Москва—Сан-Франциско через Северный полюс.

С 1 января 1961 года почтовые тарифы в СССР Постановлением Совета Министров СССР от 4 мая 1960 года № 470 были снова изменены в связи с изменением масштаба цен.

В конце 1960-х годов система почтовых тарифов СССР содержала около 150 наименований всех оказываемых почтой услуг, а с учётом всех услуг связи, включая телефонную и телеграфную, — то и все 300.

См. также 
 Список почтовых тарифов России и СССР

Примечания

Литература

Ссылки 

Почта